San Pascual kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 San Pascual – kommun i Filippinerna, CALABARZON, Province of Batangas,

Mexiko 

 San Pascual, Mexiko, Sinaloa, Guasave,

Spanien 

 San Pascual (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,